'''Lalemant est un terme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Lalemant (1587-1674), jésuite connu pour avoir été un pionnier de l'instruction au Canada.
Gabriel Lalemant (1610-1648), saint martyr canadien.

Toponyme

Lalemant est un territoire non organisé du Québec, (Canada), faisant partie de la municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay, située dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean.